Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ) — высшее учебное заведение в Омске. Основан в 1942 году. С 2016 года носит статус регионального опорного университета.

История

Омский машиностроительный институт 
В декабре 1941 года в Омск по эвакуации прибыл Ворошиловградский вечерний машиностроительный институт. В город приехала группа студентов из 11-ти человек выпускного курса, два преподавателя, а также была перевезена незначительная часть оборудования. Исполняющим обязанности директора института был назначен Леонид Вениаминович Зак.

16 ноября 1942 года советское правительство приняло решение о реорганизации Ворошиловградского вечернего машиностроительного института в Омский машиностроительный институт (ОМСИ). На тот период в институте были созданы 2 факультета: технологический и машиностроительный, велось обучение по специальностям: технология машиностроения, инструментальное производство; подъёмно-транспортные машины и строительные механизмы, кузнечно-прессовые машины и обработка металлов давлением, машины литейного производства и литейное дело. 

Летом 1944 года институту под главный учебный корпус было выделено здание по адресу ул. Долгирева, 60, где раньше размещалась средняя школа. В 1946 году двадцать два студента вечернего механико-технологического факультета стали первыми выпускниками ОМСИ.  

В послевоенный период происходит значительное пополнение коллектива преподавателей опытными руководителями-практиками. В 1947 году была произведена реорганизация института. Утверждены общеинститутские органы: Совет института, методический Совет. Технологический факультет расширил своё название, став механико-технологическим; созданы два вечерних факультета и заочное отделение.

В период с 1951 по 1954 гг. должность директора ОМСИ занимал кандидат технических наук, доцент Иван Алексеевич Алексеев. При нем сложилось тесное сотрудничество института с заводами города Омска – 7 кафедр из 13 вели научную работу на производстве.

В 1953 году появился студенческий спортивный лагерь «Политехник», а также было получено разрешение на реконструкцию здания Омского машиностроительного института. Площадь учебного здания увеличилась на 1300 квадратных метров. 

С 1954 по 1963 гг. третьим директором (ректором) ОМСИ был Николай Степанович Севастьянов. 

В 1956 году появляется новый факультет — горячей обработки металлов. В 1960-х годах открываются приборостроительный факультет с дневной и вечерней формами обучения по трём специальностям, заочный факультет с общетехнической подготовкой по группам машиностроительных и энергетических специальностей.

Омский политехнический институт 

В 1963 году Омский машиностроительный институт был реорганизован в Омский политехнический институт (ОмПИ). В городке Нефтяников по проспекту Мира началось строительство институтского комплекса. Пост ректора занял Александр Константинович Машков.

К 1967 году институт развернул подготовку студентов по 20 специальностям. Появляются факультет автоматизации и полиграфический факультет. Число кафедр доходит до 25.

С 1976 по 1986 гг. Омским политехническим институтом руководил пятый ректор Юрий Валерианович Селезнёв. По его инициативе была разработана идея создания при институте Учебного научно-производственного объединения (УНПО) по улучшению качества подготовки инженерных кадров. В институте за 1979-1982 гг. было создано пять УНПО, результат работы которых был отмечен серебряной медалью ВДНХ СССР.

В 1986 году вуз возглавил  Николай Семенович Жилин. При нем был достроен учебно-лабораторный корпус № 8, что позволило развивать факультеты, кафедры и лабораторную базу института. Возник спецфакультет, который позднее стал факультетом экономики. 

По приказу от 30 июня 1992 года № 403 Комитета по высшей школе Миннауки РФ ОмПИ приступил к реализации многоуровневой структуры высшего образования. Началась подготовка бакалавров по трем направлениям.

Омский государственный технический университет 

В 1993 году переименован в «Омский государственный технический университет». К этому времени университет уже имел 7 учебных корпусов, 9 дневных и 3 вечерних факультета, 24 специальности, факультет довузовской подготовки, 679 преподавателей, из которых 375 человек с учеными званиями (в том числе 28 докторов наук). Успешно работала аспирантура вуза.

В период с 1997 по 1998 учебный год в ОмГТУ состоялся первый выпуск магистров.

С 2007 года вуз возглавляет Виктор Владимирович Шалай. За несколько лет в вузе появились 4 новых ресурсных центра: нанотехнологий, информационных технологий, энергосбережения и сервиса автомобильного транспорта. В ноябре 2012 года открылся восьмой научно-образовательный ресурсный центр «Политест».

В июне 2014 года в университете открыта базовая кафедра компании «Газпром нефть», где проводится обучения по специальностям «Химическая технология природных энергоносителей углеродных материалов» и «Машины и аппараты химических производств».

В 2015 году ректором ОмГТУ избран Анатолий Владимирович Косых. 

17 марта 2016 года Министерство образования и науки Российской Федерации издало приказ №223 о создании опорного регионального университета  на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Омский университет дизайна и технологий в форме присоединения к ОмГТУ ОмУДТ в качестве структурного подразделения.

15 июля 2020 года временно исполняющим обязанности ректора Омского государственного технического университета назначен Дмитрий Павлович Маевский.

Университет сегодня 
Университет имеет лицензию № 1992 от 14.03.2016 г. на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации № 1812 от 25.03.2016 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.

Университет имеет в своем составе 8 институтов, ведущих образовательную деятельность, научно-исследовательский институт радиоэлектроники и приборостроения и 8 факультетов. В ОмГТУ функционируют 17 научно-образовательных ресурсных центров, более 30 НИЛ, 49 малых предприятий, 19 студенческих конструкторских бюро, на базе которых студенты применяют на практике полученные знания и занимаются научными разработками. В университете обучаются около 15000 студентов дневной, вечерней и заочной формы обучения. В штате университета около 1600 сотрудников, более 800 из которых преподаватели, большая часть которых кандидаты и доктора наук. Также в университете вторая по величине библиотека города Омска.

Система менеджмента качества университета полностью соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и получен сертификат соответствия К № 09486.

Структура 

 факультеты
 Факультет гуманитарного образования
 Факультет довузовской подготовки
 Факультет информационных технологий и компьютерных систем
 Радиотехнический факультет
 Художественно-технологический факультет
 Факультет транспорта, нефти и газа
 Факультет экономики, сервиса и управления
 Факультет элитного образования и магистратуры

 институты
 Институт безопасности жизнедеятельности
 Институт военно-технического образования
 Институт дизайна, экономики и сервиса
 Институт дополнительного профессионального образования
 Институт заочного обучения
 Машиностроительный институт
 Нефтехимический институт
 Энергетический институт

Руководство 

 ректоры
 1942–1951 — Л. В. Зак
 1951–1954 — И. А. Алексеев
 1954–1963 — Н. С. Севастьянов
 1963–1976 — А. К. Машков
 1976–1986 — Ю. В. Селезнёв
 1986–2007 — Н. С. Жилин
 2007–2015 — В. В. Шалай
 2015–2020. — А. В. Косых
 2020–н.в. — Д. П. Маевский
 президенты
 2007–2013 — Н. С. Жилин
 2015–2022 — В. В. Шалай

Известные выпускники 

 См. :Категория:Выпускники ОмГТУ

См. также 
 Полиграф Полиграфыч

Примечания

Литература 

 Глухов В. И. 50 лет кафедре "Метрология и приборостроение" Омского государственного технического университета // Мир измерений. — 2013. — № 3. — С. 35-42.
 Лепешинский И. Ю., Погодаев В. П., Лепешинская Т. А. Военное образование в Омском государственном техническом университете (1944–2014): История, факты, достижения. — Омск: ОмГТУ, 2014. — 156 с. 
 Литвина Л. Г. Университетская библиотека: взгляд через призму истории. (К 70-летию Научной библиотеки Омского государственного технического университета) // Научные и технические библиотеки. — 2013. — № 4. — С. 90-92.
 Ляликова Н. Н., Тимофеева О. В., Кугаевских В. Г. Становление и развитие кафедры физического воспитания и спорта Омского государственного технического университета // Омский научный вестник. — 2010. — № 5 (91). — С. 159-163.
 Михайленко В. С. Микроисследование об исследованиях: исторический аспект. (К 75-летию Научной библиотеки Омского государственного технического университета) // Научные и технические библиотеки. — 2017. — № 10. — С. 24-36.
 Полканов В. Д. К вопросу о дате образования Омского государственного технического университета и ОАО "Транссибнефть" // Омский научный вестник. — 2009. — № 6 (82). — С. 5-7
 Потапов В. И. Воспоминания проректора по научной работе Омского политехнического института с 1977 по 1985 гг. (К 65-летию Омского государственного технического университета) // Омский научный вестник. — 2007. — № 2 (56). — С. 9-11.
 Потапов В. И. К сорокалетию кафедры "Информатика и вычислительная техника" Омского государственного технического университета // Омский научный вестник. — 2012. — № 2 (110). — С. 5-8
 Татевосян А. А. К 55-летию Энергетического института Омского государственного технического университета // Омский научный вестник. — 2020. — № 1 (169). — С. 80-92.
 Ткаченко О. Н., Шелудкова Е. А. Мультимедийное издание «История Омского государственного технического университета». [Электронный ресурс]. – М.: ОФЭРНиО, 2015. 
 Ткаченко О. Н., Шелудкова Е. А. Мультимедийное издание  "История Омского государственного технического университета" // Навигатор в мире науки и образования. — 2017. — № 1 (34). — С. 320-323.
 Шалай В. В. 70 лет кафедре «Электрическая техника» Омского государственного технического университета и 30 лет научно-педагогической школе электротехники // Промышленная энергетика. — 2012. — № 1. — С. 2-6.
 55 лет электрорадиотехническому факультету Омского государственного технического университета // Промышленная энергетика. — 2019. — № 12. — С. 2-5.

Ссылки 
 Официальный сайт ОмГТУ в зоне РФ 
 Официальный сайт ОмГТУ зеркало RU 

Университеты Омска
Высшие технические учебные заведения России
Омский государственный технический университет